Sead Mahmutefendić (Sarajevo, 29 de maio de 1949) é um romancista, contista, ensaísta, cronista e crítico literário bósnio.

Escritores da Bósnia e Herzegovina
Naturais de Sarajevo